Car & Driver Presents: Grand Tour Racing '98  (Total Drivin в Европе) — видеоигра в жанре автосимулятор, разработанная для игровой платформы Sony PlayStation в 1997—1998 годах.

Игровой процесс 

В игре представлены пять различных классов автомобилей (среди них — багги, болид для автогонок класса Формула 1, автомобиль для ралли), восемь спортивных команд и несколько стран и городов, где проходят соревнования. В каждой из стран расположены шесть трасс, обладающих различными особенностями. Например, трассы могут различаться погодными условиями (дождь или ясная погода), временем суток (день или ночь), а также дорожными условиями; это делает игру похожей на Top Gear 2 для Sega Mega Drive/Genesis. Игрок может управлять одним из 40 доступных автомобилей.

Как в большинстве автосимуляторов, во время гонки камера раполагается позади автомобиля. Игра использует трёхмерную графику. На игровом интерфейсе отображается текущая статистика игры: скорость, передача, позиция, количество пройденных кругов и некоторые другие данные. Во время игры вдвоём или вчетвером экран делится на две части по горизонтали (режим split screen).

Примечания

Ссылки 
 
 Car and Driver Presents: Grand Tour Racing '98  на сайте GameSpot
 Total Drivin' (Grand Racing) (Коды, Советы, Секреты) 
 Коды, пароли, секреты к Total Drivin' 

Компьютерные игры 1997 года
Автосимуляторы
Игры только для PlayStation
Гоночные компьютерные игры
Компьютерные игры, разработанные Eutechnyx